Champagnat (Creuse)
 Champagnat (Saône-et-Loire)